

Geografia 
 Francia
 Entrecasteaux – comune nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Persone 
 Antoine Bruni d'Entrecasteaux – ammiraglio ed esploratore francese

Altro 
 D'Entrecasteaux – nave militare della Marine nationale francese
 Topo arboricolo delle D'entrecasteaux – roditore della famiglia dei Muridi, endemico delle isole di D'Entrecasteaux